Савінья́к-де-Мірмо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 125 км на схід від Бордо, 30 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 65 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 151,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Савіньяк-де-Мірмон на сайті французького Національного інституту географії
 Савіньяк-де-Мірмон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Савіньяк-де-Мірмон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Савіньяк-де-Мірмон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Савіньяк-де-Мірмон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь